Erie Indijanci, pleme američkih Indijanaca 
 Erie (jezero) u Sjevernoj Americi
 Fort Erie,grad na jezeru Erie
 Erie (kanal) između jezera Erie i rijeke Hudson
 Erie (glazbeni sastav)

Naselja u SAD-u:
Erie, Illinois
Erie, Colorado
Erie, Kansas
Erie, Pennsylvania